Président du conseil régional (France).
 Président du conseil régional (Maroc).